Стадион имени Ким Ир Сена () — название крупного футбольного стадиона, находящегося в столице КНДР в городе Пхеньяне.

История 
Первоначально стадион имени Ким Ир Сена был построен в 1926 году во время нахождения Кореи под властью Японии в начале XX века.

На этом стадионе проводили ежегодные футбольные соревнования между двумя крупными городами Кореи — Пхеньяном и Сеулом, начиная с конца 1920-х годов по начало 1940-х годов.

После капитуляции Японии во Второй мировой войне в августе 1945 года, стадион использовался как место для проведения переговоров между политиками, где Ким Ир Сен произнёс свою первую речь после возвращения в Корею в том же году. В 1969 году стадион был полностью перестроен и получил название «Стадион Moranbong», но уже в 1982 году был отремонтирован и переименован в честь Ким Ир Сена. Вместимость стадиона составляет 50 000 человек. В основном он используется для проведения футбольных матчей, но до 1990-х годов в нём также проводились «массовые игры» (теперь проводятся на стадионе Первого мая).

Наши дни 
Сегодня стадион имени Ким Ир Сена используется как домашняя площадка для Сборной КНДР по футболу, Женской сборной КНДР по футболу, Пхеньянской городской спортивной группы.

В 2008 году проведение отборочного матча Чемпионата мира по футболу 2010 было перенесено из Пхеньяна в Шанхай, из-за отказа властей КНДР разрешить использовать гимн и флаг Южной Кореи на стадионе имени Ким Ир Сена, так как обе Кореи дипломатически не признают друг друга.

Старт и финиш ежегодного Пхеньянского марафона начинается на стадионе имени Ким Ир Сена.

Галерея

Ссылки 
 Фотографии стадиона имени Ким Ир Сена на WorldStadiums.com
 Стадион имени Ким Ир Сена на Google Maps

Примечания 

Стадионы, построенные в 1969 году
1969 год в КНДР
Стадионы Пхеньяна
Объекты, названные в честь Ким Ир Сена